Geikie ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald Geikie (1835–1924), schottischer Geologe
 James Geikie (1839–1915), schottischer Geologe

Sonstiges:
 Geikie-Gletscher, diverse Gletscher
 Geikie-Nunatak, Nunatak im Coatsland, Antarktika
 Geikie Inlet, Bucht im Viktorialand, Antarktika
 Geikie Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika